Уильям Роусон Роусон (, 1812 — 20 ноября 1899) — английский статистик, один из основателей Лондонского королевского статистического общества; южноафриканский ботаник британского происхождения.

Биография 
Уильям Роусон Роусон родился в 1812 году.

С 1854 по 1864 год Роусон служил колониальным секретарём на Мысе Доброй Надежды. В 1864 и 1869 году он был британским губернатором на Багамских Островах.

Уильям Роусон Роусон умер 20 ноября 1899 года.

Научная деятельность 
Уильям Роусон Роусон специализировался на папоротниковидных. Он описал несколько десятков видов растений.

Примечания

Ссылки 
 
 Royal Geographical Society: Rawson William Rawson

Ботаники по алфавиту
Ботаники ЮАР
Президенты Королевского статистического общества
Президенты Международного статистического института